WBK Raduga – kapsuła towarowa stacji Mir
 Raduga – rodzaj satelitów
 MKB Raduga – radzieckie/rosyjskie biuro konstrukcyjne uzbrojenia